Pointless Nostalgic é o segundo álbum de estúdio de Jamie Cullum, mas seu primeiro lançado por uma grande gravadora. Foi lançado em 2002 pela Candid Records.

Faixas

"You and the night and the music"
"I can't get started"
"Devil may care"
"You're nobody till somebody loves you"
"Pointless nostalgic"
"In the wee small hours of the morning"
"Well you needn't"
"It aint necessarily so"
"High and dry" (cover de Radiohead)
"Too close for comfort"
"A time for love"
"Lookin' good"
"I want to be a popstar"

Álbuns de Jamie Cullum
Álbuns de 2002